Э́дуард Ту́бин  (; 18 июня 1905, Торила, Эстония — 17 ноября 1982, Стокгольм, Швеция) — эстонский и шведский композитор.

Биография 
Родился в Торила, Эстония. Оба его родители были любителями музыки. Его отец играл на трубе и тромбоне. Впервые талант Эдуарда Тубина проявился в детстве, когда мальчик научился играть на флейте и балалайке. Позже его отец обменял корову на фортепиано, чтобы мальчик мог больше учиться музыке, и Эдуард стал известен в деревне благодаря своей игре. Тубин также хорошо играл на скрипке, написал несколько концертов для этого инструмента.

Учился у Хейно Эллера в . Жил и работал в Ныо, Тартуский уезд, где давал уроки в местной школе. Работал в городе Тарту директором театра «Ванемуйне». 20 сентября 1944 года, за два дня до вступления советских войск  в Таллин, бежал вместе с семьей на парусном судне «Триина» в Швецию, где жил и творил до конца жизни. Восемь раз посещал Эстонию.

В 1982 году был избран в Шведскую королевскую музыкальную академию.

Жена — балерина Эльфриде Тубин (урожд. Саарик). Сын — Эйно Тубин, работник министерства обороны Швеции и свободный журналист.

Среди работ: 11 симфоний (последняя не окончена), 5 концертов, 2 оперы, 2 балета. Ряд камерных и хоровых произведений. Симфоническое творчество Тубина сопоставляют с творчеством Сибелиуса, Нильсена и Шостаковича.

Произведения 
 10 симфоний
 Балет «Кратт»
 Опера «Барбара фон Тизенхузен» (1968)
 Опера «Пастор из Рейги» (1971)

Симфонии и симфонические работы

 ETW 1. Symphony No. 1 °C Minor. (1931—1934)
 ETW 2. Symphony No. 2 «Legendary» B Minor. (1937)
 ETW 3. Symphony No. 3 («Heroic») D-Minor. (1940—1942; rev. (1968))
 ETW 4. Symphony No. 4 «Sinfonia lirica» A Major. (1943, rev. (1978))
 ETW 5. Symphony No. 5 B Minor. (1946)
 ETW 6. Symphony No. 6. (1952—1954, rev. (1956))
 ETW 7. Symphony No. 7. (1955—1958)
 ETW 8. Symphony No. 8. (1965—1966)
 ETW 9. Symphony No. 9 «Sinfonia semplice». (1969)
 ETW 10. Symphony No. 10. (1973)
 ETW 11. Sinfonietta on Estonian Motifs. (1939—1940)
 ETW 12. Estonian Folk Dances. (1929)
 ETW 13. Suite on Estonian Motifs. (1930—1931)
 ETW 14. Toccata. (1937) (rev. (1939))
 ETW 15. Suite on Estonian Dances. (1938)
 ETW 16. Prelude Solennel. (1940)
 ETW 17. Oriental Intermezzo. (1942)
 ETW 18. Music for Strings. (1962—1963)

Valse Triste. See ETW 37 A
Suite from the Ballet «Kratt». See ETW 111 A
Symphony No. 11. See ETW 130

Концерты и другие работы для солирующих инструментов и оркестра

 ETW 19. Concerto for Violin and Orchestra No. 1 D-Major. 1941—1942
 ETW 20. Concertino for Piano and Orchestra E-Flat Major. 1944—1945
 ETW 21. Concerto for Violin and Orchestra No. 2 G-Minor. 1945 (rev. 1948—1949)
 ETW 22. Concerto for Double Bass and Orchestra. 1948
 ETW 23. Concerto for Balalaika and Orchestra. 1963—1964
* Ballade. For violin and orchestra. See ETW 52 A Suite on Estonian Dance Tunes. For violin and orchestra. See ETW 53 A Concerto for Violoncello and Orchestra. See ETW 129

Хоровые симфонические работы и работы для голоса соло и оркестра

 ETW 24. Inauguration Cantata (Õnnistamise kantaat / Vihkiäiskantaatti) for baritone, reciter, mixed choir and orchestra. 1958
 ETW 25. Requiem for Fallen Soldiers (Reekviem langenud sõduritele) for men’s choir, organ, mezzo-soprano, trumpet, percussion and timpani. 1950/1979
Dreng’s Song on a Glacier(Drengi laul jääliustikul). For baritone and orchestra. See ETW 73A Autumn Sun (Sügise päikene). For soprano and orchestra. See ETW 74A «Ylermi». Ballade for baritone and orchestra. See ETW 77A Three Songs to Poems by Marie Under. For soprano and orchestra. Waiting for Happiness. Hearth. Angel with Birds (Õnne ootel. Tulease. Ingel lindudega). See ETW 78A Courting Songs (Kosjasõidulaulud). For baritone and orchestra. See ETW 85A

 Two Islanders (Kaks saarlast). Ballade. For men’s choir and orchestra. See ETW 104A

 Фортепианная музыка

 ETW 26. Lullaby (Hällilaul). 1925
 ETW 27. Album Leaf (Albumileht). 1926
 ETW 28. A Sonnet (Sonett). 1927—1928 (?)
 ETW 29. Epilogue (Epiloog). 1927—1928 (?)
 ETW 30. Two Preludes. 1927—1928
 ETW 31. Sonata No. 1. 1928
 ETW 32. Sarcasm (Sarkasm). 1928—1930 (?)
 ETW 33. Three Preludes. 1934/1935
 ETW 34. Three Children Pieces. 1935
 ETW 35. A Little Fairy Tail (Muinasjutuke). 1935 (?)
 ETW 36. Prelude in D Major. 1937
 ETW 37. Valse Triste (Kurb valss). 1937
 ETW 37 A. Valse Triste (Kurb valss) for orchestra. 1937/1939
 ETW 38. Three Estonian Folk Dances. 1950-е (?)
 ETW 39. Sonatina in D Minor. 1941—1943
 ETW 40. Ballade on a Theme by Mart Saar. 1945
 ETW 41. Variations on an Estonian Folk Tune. 1945 (rev. 1981)
 ETW 42. Four Folk Songs from my Native Country (Neli rahvaviisi minu kodumaalt). 1947
 ETW 43. Prelude. 1949
 ETW 44. Sonata No. 2 («Northern Lights»). 1950
 ETW 45. Suite on Estonian Shepherd Melodies. 1959
 ETW 46. Seven Preludes. 1976
 ETW 47. A Little March with Variations (Väike marss variatsioonidega). 1978

 Музыка для скрипки

 ETW 48. Three Pieces for Violin and Piano. 1933
 ETW 49. Sonata No. 1 for Violin and Piano. 1934 −1936 (rev. 1968—1969)
 ETW 50. Capriccio No. 1 for Violin and Piano. 1937 (rev. 1971)
 ETW 51. Meditation for Violin and Piano. 1938
 ETW 52. Ballade for Violin and Piano. 1939
 ETW 52A. Ballade for Violin and Orchestra. 1939
 ETW 53. Suite on Estonian Dance Tunes (Süit eesti tantsuviisidest) for Violin and Piano. 1943 (rev. 1952)
 ETW 53A. Suite on Estonian Dance Tunes for Violin and Orchestra. 1943/1974
 ETW 54. Prelude for Violin and Piano. 1944
 ETW 55. Capriccio No. 2 for Violin and Piano. 1945
 ETW 56. Sonata No. 2 for Violin and Piano (In Phrygian Key). 1948—1949 (rev. 1976)
 ETW 57. Sonata for Violin solo. 1962
 ETW 58. Suite on Estonian Dance Pieces (Süit eesti tantsulugudest) for Violin solo. 1979

Cock’s Dance. From the ballet «Kratt» (Kuke tants balletist «Kratt»). For violin and piano. See No. 111 B

 Работы для камерных ансамблей

 ETW 59. Piano Quartet in C Sharp Minor. 1929—1930
 ETW 60. Elegy. For two violins and two violoncellos. 1946
 ETW 61. Sonata for Alto Saxophone and Piano. 1951
 ETW 61 B. Troubadour’s Song from the 13th Century for Violoncello and Piano. 1951
 ETW 62. Pastorale for Viola and Organ (also for Violin or Violoncello and Organ). 1956
 ETW 63. Sonata for Viola and Piano. 1964—1965
 ETW 64. String Quartet on Estonian Folk Instrumental Pieces. 1979
 ETW 65. Sonata for Flute and Piano. 1979

 Песни соло

 ETW 66. In the Evening (Õhtul). 1925
 ETW 67. Two solo songs: On a Sandy Dune, Your Gentle Hand (Luitel, Su õrna kätt). 1926
 ETW 68. Sing for me (Laula mulle). 1926 (?)
 ETW 69. Grey Song (Hall laul). 1926
 ETW 70. Serenade (Serenaad). 1926
 ETW 71. Young Love (Noor armastus). 1920-s (?)
 ETW 72. In the Skies (Kesk laotusi). 1927 (rev. 1965)
 ETW 73. Dreng’s Song on a Glacier (Drengi laul jääliustikul). 1927
 ETW 73 A. Dreng’s Song on a Glacier (Drengi laul jääliustikul) for baritone and orchestra. 1927/1935
 ETW 74. Two Songs: Autumn Sun, Rosy Apple-blossom (Sügise päikene, Punane õunapuu õis). 1928
 ETW 74 A. Autumn Sun (Sügise päikene) for soprano and orchestra. 1928/1939
 ETW 75. Cuckoo of Love (Armu kägu). 1932
 ETW 76. The Sky is Blue and White (Taevas on valge ja sinine). 1934
 ETW 77. Ballade Ylermi. 1935 (rev. 1978)
 ETW 77A. Ballade Ylermi for Baritone and Orchestra. 1935/1977
 ETW 78. Three Songs to Poems by Marie Under. Waiting for Happiness, Hearth,
 Angel with Birds (Õnne ootel, Tulease, Ingel lindudega). 1943
 ETW 78A. Three Songs to Poems by Marie Under. Waiting for Happiness, Hearth, Angel with Birds for soprano and orchestra. 1943
 ETW 79. Summer Night (Suvine öö). 1944
 ETW 80. Epilogue (Epiloog). 1944
 ETW 81. Snow-Flake (Lumehelbeke). 1928 (?)
 ETW 81A. A Snow-Flake (Lumehelbeke). 1949
 ETW 82. Vision (Nägemus). 1959
 ETW 83. Three songs to poems by Kalju Lepik. 1961
 ETW 84. Three songs to poems by Karl Ristikivi. 1972
 ETW 85. Wooing Songs (Kosjasõidulaulud). 1975
 ETW 85A. Wooing Songs for Baritone and Orchestra. 1975
 ETW 86. Wedding Song (Pulmas). 1980

Yearning (Igatsus). See No. 88 B Resignation (Resignatsioon). See No. 89 A Lullaby (Hällilaul). See No. 90 A

 Хоровые и детские песни

 ETW 87. Shepherd’s Song (Karjase laul) for men’s choir. 1927
 ETW 87 A. Shepherd’s Song (Karjase laul) for mixed choir. 1927/1931
 ETW 88. Yearning (Igatsus) for men’s choir. 1930
 ETW 88A. Yearning (Igatsus) for mixed choir. 1930/1932
 ETW 88B. Yearning (Igatsus) Solo song. 1941
 ETW 89. Resignation (Resignatsioon) for men’s choir. 1930s (?)
 ETW 89A. Resignation (Resignatsioon) Solo song. 1932 (?)
 ETW 90. Lullaby (Hällilaul) for mixed choir. 1933
 ETW 90A. Lullaby (Hällilaul) Solo song. 1939
 ETW 91. Song of the Young Eagle (Noore kotka laul) for men’s choir. 1930-s
 ETW 92. Sower’s Song (Külvipalve) for men’s choir. 1930-s
 ETW 93. Wanderer’s Evening Song (Rändaja õhtulaul) for men’s choir. 1938
 ETW 94. All the Winds (Kõik tuuled) for men’s choir. 1939
 ETW 94A. All the Winds (Kõik tuuled) for mixed choir. 1939/1975
 ETW 94B. All the Winds (Kõik tuuled) for woman’s choir. 1939/1955 (?)
 ETW 95. Song at the Midsummer Bonfire (Jaanitule laul) for men’s choir. 1942
 ETW 96. First Letter to Ing (Esimene kiri Ingile) for mixed choir. 1950
 ETW 97. Song of Snow (Laul lumest) for mixed choir with piano. 1951—1952
 ETW 98. Ave Maria for men’s choir and organ. 1952
 ETW 98A. Ave Maria for mixed choir and organ. 1952/1964
 ETW 99. I See My Homeland from Afar (Kaugel näen kodumaad) for men’s choir. 1954
 ETW 100. Evening Song (Õhtulaul) for men’s choir. 1955
 ETW 100A. Evening Song (Õhtulaul) for mixed choir. 1955
 ETW 100B. Evening Song (Õhtulaul) for woman’s choir. 1955/1970
 ETW 101. Dance from Muhu (Muhu tants) for men’s choir. 1955
 ETW 102. Shepherd’s Sunday (Karjase pühapäev) for men’s choir. 1957
 ETW 103. From Sõmera to Sõrmiku (Sõmeralt Sõrmikule) for men’s choir. 1958
 ETW 104. Ballade Two Islanders (Kaks saarlast) for men’s choir and piano. 1958
 ETW 104A. Ballade Two Islanders (Kaks saarlast) for men’s choir and orchestra. 1958 (orch. 1962)
 ETW 105. How Gloomy for How Long (Kui tume veel kauaks) for men’s choir. 1958
 ETW 105 A. How Gloomy for How Long (Kui tume veel kauaks) for mixed choir. 1958/1975
 ETW 106. Song of Warriors Retreating (Taganejate sõdurite laul) for men’s choir and piano. 1967
 ETW 107. Old Maid’s Songs (Vanapiiga laulud) for woman’s choir. 1969
 ETW 108. Song (Laul) for men’s choir. 1978
 ETW 109. Two Christmas Songs for children Christmas Song (Jõululaul) Christmas Ride (Jõulusõit). 1939
 ETW 110. Nursing a Baby (Ole mu lapse lallitaja) for children. 1942 (?)

Night Herdsmen’s Chorus (Õitseliste koor). For women’s choir and piano from the ballet «Kratt». See ETW 111 Wedding (Pulmad). For mixed choir and piano from the opera «Barbara von Tisenhusen». See ETW 112 Soloist and Choir of Japanese Women. For soloist, women’s choir and piano. See ETW 119

 Сценическая и театральная музыка

 ETW 111. «Kratt». Ballet in four scenes. I version 1938—1940; II version 1940—1941; III version 1959—1960
 ETW 111A. Suite from the ballet «Kratt». 1941/1961
 ETW 111B. Cock’s Dance from the ballet «Kratt» (Kuke tants balletist «Kratt») for violin and piano. 1940/1958
 ETW 112. Barbara von Tisenhusen Opera in three acts and nine scenes. 1967—1968
 ETW 113. The Parson of Reigi (Reigi õpetaja) Opera in six scenes. 1970/1971
 ETW 114. «1905». Incidental music for the drama after A.H.Tammsaare. 1936
 ETW 115. Simo Hurt. Incidental music for the drama by Eino Leino. 1939
 ETW 116. Hannibal. Incidental music for the drama by Christian Dietrich Grabbe. 1942—1943
 ETW 117. Lost Sun (Kadunud päike) Incidental music for the drama by August Mälk. 1943

 Разное

 ETW 118. Two Fugues. For piano in C Minor, B Minor. 1927
 ETW 119. Soloist and Choir of Japanese Women. 1936s (?)
 ETW 120. Resist! (Pea vastu!). Incidental music for the poem by Henrik Visnapuu. For reciter and organ. 1953

Аранжировки работ других композиторов

 Tobias-Tubin. Prelude and Fugue for orchestra. 1938
 Tobias-Tubin. A Little Suite In Spring (Väike süit Kevadel) for orchestra. 1939
 Tobias-Tubin. A Night Piece (Ööpala) for strings. 1939
 Tobias-Tubin. Walpurgis Burlesque (Walpurgi burlesk) for orchestra. 1939
 Tobias-Tubin. Know Ye not (Eks teie tea) for mixed choir and orchestra. 1958
 Tobias-Tubin. Psalm 42 Gleich wie der Hirsch (Otsekui hirv) for male choir and organ. 1967
 Saar-Tubin. Twisted Spruce (Kõver kuuseke) for male choir. 1945—1950 (?)
 Kreek-Tubin. Sleep, Sleep Matsikene (Maga, maga, matsikene) for men’s choir. 1960
 Kreek-Tubin. On My Beloved Country Lane (Meil aiaäärne tänavas) for men’s choir. 1970-s (?)
 Kreek-Tubin. Psalm No. 104 (Taaveti laul Nr. 104) for men’s choir. 1970-s (?)
 Kreek-Tubin. Psalm No. 141 (Taaveti laul Nr. 141) for men’s choir. 1970-s (?)
 Kreek-Tubin. Blessed is the Man (Õnnis on inimene) for men’s choir. 1970 (?)

 Незавершённые работы

 ETW 127. The Lake Pühajärv (Pühajärv). Opera Libretto by Juhan Sütiste. 1941
 ETW 128. Werewolf (Libahunt) Opera Libretto by Albert Üksip after August Kitzberg. 1944
 ETW 129. Concerto for Violoncello and Orchestra (piano score). 1954 −1955
 ETW 130. Symphony No. 11 (1st movement completed by Kaljo Raid). 1981—1982

Премии 
 1979 — Премия Курта Аттерберга
 1981 — Стокгольмская премия в области культуры

Память 
 В Тарту установлен монумент в честь Эдуарда Тубина.
 В Замке Алатскиви пять комнат отданы под музей Эдуарда Тубина.

Примечания

Ссылки 
 The Eduard Tubin Society 
 Eduard Tubina monument 

Авторы реквиемов
Оперные композиторы Эстонии
Балетные композиторы Эстонии
Иммигрировавшие в Швецию из Эстонии